Жаков — многозначный термин.

Фамилия 
 Жаков, Валерий Петрович (род. 1949) — советский и российский актёр театра и кино.
 Жаков, Каллистрат Фалалеевич (1866—1926) — коми-зырянский этнограф, философ и писатель.
 Жаков, Михаил Петрович (1893—1936) — комиссар народного образования Донецко-Криворожской советской республики.
 Жаков, Олег Петрович (1905—1988) — советский актёр, народный артист СССР (1969).
 Жаков, Степан Иванович (1913—1987) — советский географ, климатолог.

Населённый пункт 
  — село в гмине Сенница Миньского повята Мазовецкого воеводства Польши.

Примечания